Ament – drugi album studyjny polskiej grupy UL/KR wydany w 2013 roku.

Lista utworów

Notowania

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2013